

Вінсент — місто, штат Алабама
 Вінсент — місто, штат Айова
 Вінсент — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вінсент — переписна місцевість, штат Огайо

Див. також 
 Vinsent